Andrea Pegoraro – ex astista italiano
 Daniel Pegoraro – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Emilio Pegoraro – politico e partigiano italiano
 Giulia Pegoraro – ex cestista italiana
 Lorenzo Pegoraro – produttore cinematografico italiano